Frédéric Pelletier peut faire référence à :
 Frédéric Pelletier (1845-1884), industriel belge ;
 Frédéric Pelletier (1870-1944), compositeur, chef d'orchestre, professeur de musique, choriste et critique musical canadien.